Суперкубок Туреччини з футболу 2020 — 47-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 серпня 2021 року між чемпіоном Туреччини клубом «Істанбул Башакшехір» і володарем кубка Туреччини клубом «Трабзонспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2020
Туреччина
Січень 2021
2021 у турецькому спорті